Mesnier ist der Familienname folgender Personen: 

 Louis Mesnier (1884–1921), französischer Fußballspieler
 Roland Mesnier (1944–2022), französisch-amerikanischer Koch und Kochbuchautor
 Thomas Mesnier (* 1986), französischer Politiker